Раусинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раусинг, Гэд (1922—2000) — шведский промышленник и предприниматель.
 Раусинг, Кирстен (род. 1952) — шведский предприниматель.

Раусинг, Рубен (1895—1983) — шведский предприниматель, основатель фирмы «Tetra Pak».
  (1926—2019) — шведский предприниматель, владелец компании Tetra Pak, иностранный член РАН.